Setebos (Shakespeare), de god van Sycorax in The Tempest van William Shakespeare.
Setebos (maan), een maan van Uranus